Stazione di Quarto – stazione ferroviaria sulla linea Circumflegrea
 Stazione di Quarto Centro – stazione ferroviaria sulla linea Circumflegrea
 Stazione di Quarto d'Altino – stazione ferroviaria sulla linea Venezia-Trieste
 Stazione di Quarto di Marano – stazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Formia
 Stazione di Quarto Officina –  stazione ferroviaria sulla linea Circumflegrea
 Stazione di Genova Quarto dei Mille – stazione ferroviaria sulla linea Genova-Pisa